Niemcy:
 Rathen – dzielnica Wadern
 Rathen – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Zobacz też:
 Ratten